«Харви Бёрдман» () — американский мультсериал, транслировавшийся в ночном блоке Adult Swim канала Cartoon Network с 2000 по 2007 год.

Сюжет 
Шоу является одним из четырёх спин-оффов мультсериала «Космический призрак». Действие сериала происходит в вымышленной адвокатской компании Себбен и Себбен, в которой работают супергерои и другие персонажи мультфильмов 1960-х годов, созданных компанией Hanna-Barbera.

Показ в России 
В России мультсериал транслировался на телеканале 2×2.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница мультсериала на Adult Swim

Мультсериалы на английском языке
Мультсериалы США, запущенные в 2000 году
Мультсериалы США, завершённые в 2007 году
Телесериалы с совмещением живых актёров и анимации
Телесериалы Williams Street
Программы телеканала Adult Swim